Toyota Dyna — коммерческий грузовик средней грузоподъемности. На японском рынке Dyna продается вместе со своим близнецом Toyoace. Toyoace была переименована в Toyopet SKB Truck в результате публичного конкурса в 1956 году, когда было подано 200 000 заявок. Dyna оказалось более динамичным и лаконичным именем. Первоначально он был доступен только в Японии через дилерскую сеть Toyota Diesel Store, а затем в магазине Toyota, в то время как Toyoace можно было приобрести в магазине Toyopet. Также продается как Daihatsu Delta и Hino Dutro.

В Японии традиционными конкурентами грузовика являлись Isuzu Elf, Mitsubishi Fuso Canter и Nissan Atlas.

Central Motors производила Dyna Route Van с апреля 1957 года по июнь 1967 года.

Предыстория (1956—1959)

RK52 
Toyopet Route Truck RK52 стал платформой для автомобилей. Была создана новая японская дилерская сеть Toyota, через которую должны были продаваться автомобили Toyopet Toyoace линейки SKB, и названная Toyopet Store, который также представила версию седана на этой платформе под названием Toyopet Master.

RK60 — RK80 
Второе поколение Toyopet Route Truck было разработано конторой Kanto Auto Works. Рама автомобиля стала общей с пикапами Toyopet Master RK23 и Toyota Stout.

K70 — K160 
Toyopet Route Truck (1959—1963) был переименован в Toyota Dyna в апреле 1959 года. Несмотря на одинаковую платформу с Toyoace, внешний вид автомобиля больше похож на Daihatsu Delta. K20 Series Toyoace выпускался до появления поколения Y10 Series. На экспорт автомобиль продавался как Toyota PK25 Truck.

K170 

Изначальная Dyna была заменена новой моделью серии K170 (1963—1968) в сентябре 1963 года, получив более компактный кузов и четыре фары. Dyna RK170 также стала базой для RK170B Toyota Light Bus, и выпускалась на шасси Stout. На автомобиль устанавливался двигатель 3R-B от Stout объёмом 1,9 литров и мощностью 80 л. с. (59 кВт). В 1960 году появилась дизельная версия Isuzu Elf, которая оказалась достаточно успешной, обогнав по продажам Dyna. Даже новая модель не восстановила ее положение, пока в марте 1964 года на модели JK170 не появился дизельный двигатель Toyota J (2336 см³, OHV). Была также доступна версия с длинной колёсной базой и грузоподъёмностью в 2,5 тонны с четырьмя задними колёсами (RK175).

U10 
U10/RU1#/BU1#/JU10/HU15 и другие

Платформа была изменена на платформу Toyota U после слияния Hino Motors в 1966 году. Среди двигателей, доступных для этой серии (1968—1977) были 2,0-литровый бензиновый 5R мощностью 93 л. с. (68 кВт), и два дизельных, рядный четырёхцилиндровый B объёмом 3 литра, либо рядный шестицилиндровый H объёмом 3,6 литра. Мощность последнего составляла 95 л. с. (70 кВт), он устанавливался только на автомобили грузоподъёмностью в три тонны, и позволяет развивать скорость до 100 км/ч. 3-литровый дизельный двигатель имел мощность 85 л. с. (63 кВт). Автомобиль грузоподъёмностью в три тонны был представлен в августе 1969 года. Выпускались грузовики с короткой (серия 10) и длинной (серия 15) колесными базами, а также микроавтобусы. Оснащаемые 2-литровым 95-сильным двигателем 5R, автомобили продавались на многих экспортных рынках, таких как Австралия, а также, с двумя или четырьмя задними колесами.

Автобус Toyota Coaster получил это же шасси с кодом серии U10. Существовало также одно поколение более тяжелой Toyota Massy Dyna, который впервые была представлена в сентябре 1969 года.

Daihatsu Delta 
Обновлённая версия продавалась как первое поколение Daihatsu Delta 1500 или 2000, в зависимости от грузоподёмности. Коды шасси соответственно SV17 для Delta 1500 с двигателем 12R, и для Delta 2000 с бензиновым 5R — DV23, с дизельным B — DV28. Delta 2000 также выпускалась с 2,5-литровым дизельным двигателем Daihatsu DG; этот автомобиль имел шасси DV26. По крайней мере, в Австралии, существовали версии с 85-сильными (63 кВт) рядными четырёхцилиндровыми бензиновыми моторами объёмом 1861 см³.

U20/Y20 

Автомобили грузоподъёмностью 2-3 тонны: U20, U30, U40 & U50 (1977—1984). U20 это четырёх-колёсный грузовик, U30 — стандартный грузовик с четырьмя колёсами сзади, более тяжелые U40 и U50 имели по четыре колеса сзади и широкую кабину.

Автомобили грузоподъёмностью 1-1,5 тонны: Y20 — 40 (1979—1985). Новая меньшая модель Toyoace на шасси Y20 выпускалась с 1979 года, в то время как Dyna по-прежнему строилась на платформе U. Это был четвертого поколения Toyoace в Японии. На некоторых экспортных рынках Toyoace продавался как Dyna.

Rino Y30 & Y40 
В 1984 году, Toyota начала выпуск Dyna Rino (1984—2002) в Индонезии. Четырёхколесная модель строилась на платформе Y30, версия с четырьмя колёсами сзади получила код Y40. Ранние модели отличаются круглыми фарами и 3,4-литровыми двигателями 3B и 13B. После фейсслифтинга модели появились прямоугольные фары, на модели BU стал устанавливаться 3,7-литровый двигатель 14B. Dyna Rino на индонезийском рынке оставался в производстве до 2002 года.

Daihatsu Delta 
Эта модель также продавалась как Daihatsu Delta, грузоподъемностью от 1,5 до 2,5 тонн. На нее устанавливались дизельные двигатели объёмом 2 и 2,5 литра.

U60/Y50 

В Австралии был доступен с четырёх-дверной кабиной. Автомобили грузоподъёмностью 1-1,5 тонны: Y50 и Y60 (1985—1995).

Автомобили грузоподъёмностью 2-3,5 тонны: U60 — U90 (1984—1994). Первая серия BU (Dyna 200/300/400, 1984—1988) отличалась круглыми фарами. Модели 1989 года получили сдвоенные прямоугольные фары и цельное боковое стекло с новой внутренней обивкой дверей, а также другие незначительные изменения в интерьере. На все модели с широкой кабиной устанавливались три стеклоочистителя. 3,4-литровый двигатель 3B, 3,4-литровый 13B и 3,7-литровый 14B дизельный двигатель (последние два с непосредственным впрыском топлива) устанавливались на Dyna 200 и Dyna 300 совместно со стандартной пяти-ступенчатой коробкой передач.

U100/Y100 
Автомобили (1995—2002) грузоподъёмностью 1-1,5 тонны: Y100. Автомобили грузоподъёмностью 2-3,5 тонны: U100 — U200.

U300 — U400 и Hino Dutro 
Автомобили (с 2000 года) грузоподъёмностью 1-1,5 тонны: Y200. Автомобили грузоподъёмностью 2-3,5 тонны: U300 — U500. Новой моделью для этого поколения является Hino Dutro, поскольку Toyota владеет пакетом акций Hino. В дополнение к дизельному двигателю, в Японии стал доступен гибрид. Dyna, Toyoace и Dutro строятся на платформе U300 со стандартной и U400 с широкой кабиной. Несмотря на названия этих платформ, в продаже эти модели известны как Dyna 100, 150, 200, 250, 300 и 350, цифры указывают на грузоподъемность автомобилей. Dyna 100 в настоящее время доступен с 2,5-литровым D-4D common rail турбодизелем мощностью 89 л. с. Dyna 150 представляет собой версию шасси с двумя задними колесами и форсированным 102-сильным (76 кВт) двигателем, устанавливаемым также на Hilux и Hiace. Автомобили Dyna Route Van/Dutro Van, по-существу, являются стандартными фургонами Toyota Hiace на шасси Dyna/Dutro.

Эти автомобили имеют уровни выбросов, отвечающие строгим требованиям Euro IV, вступившим в силу в Европе в 2005 году, в Сингапуре в октябре 2006 года и в Японии в феврале 2007 года.

U600 и U800 
В 2011 году были представлены серии U600 и U800 на основе второго поколения Hino Dutro.

Примечания

Ссылки 
 Toyota Dyna 200 global site
 The first Toyota Dyna Advertisement 

Dyna
Бескапотные грузовики